Luka Majisuradze (* 30. ledna 1998) je gruzínský zápasník–judista.

Sportovní kariéra 
Je odchovancem známého judistického centra Gurama Papitašviliho v Gori. Vrcholově se připravuje v Tbilisi v policejním sportovním centru Dinamo. V gruzínské mužské reprezentaci se pohybuje od roku 2019 v polostřední váze do 81 kg.

Vítězství 
 2019 - 1× světový pohár (Antalya)

Výsledky

Odkazy

Reference

Související články 
 Zápas v Gruzii

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Luky Majisuradzeho na Judoinside.com
 Výsledky a novinky Luky Majisuradzeho na Judobase.org

Gruzínští judisté
Narození v roce 1998
Narození 30. ledna
Žijící lidé
Muži